Эль-Молар:

 Эль-Молар — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Эль-Молар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония.